Miejscowości w USA:
 Cortlandt – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
Gminy w USA:
 Cortlandt (ang. Cortlandt Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Cortlandt (ang. Cortlandt Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds